Дельта — літера грецької абетки:
 Дельта Кронекера;
 Дельта-метод — наближення ймовірнісного розподілу;
 Дельта-функція Дірака.

Географія
 Річкова дельта;
 Дельта — районний муніципалітет у Канаді, в провінції Британська Колумбія;
 Дельта — штат Нігерії.

Інше
 «Дельта» — ракета-носій;
 «Дельта» — спецпідрозділ Збройних Сил США;
 «Дельта» — український документальний фільм 2017 року, реж. Олександр Течинський;
 «Дельта»  (анг. Delta) — національна система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України.
 «Дельта» — польський науково-популярний журнал.

Див. також 
 Делта